Granastrapotherium snorki — вид вымерших млекопитающих из семейства Astrapotheriidae отряда астрапотериев, впервые описанный по ископаемым, найденным в породах пустыни Tatacoa в колумбийских департаментах Уила и Толима, в миоценовом местонахождении ископаемых La Venta. Единственный признанный вид рода Granastrapotherium, известен по остаткам из миоценовых отложений ( назад). Кости, обнаруженные в Боливии и Перу, видимо, принадлежат Granastrapotherium snorki или его близким родственникам.

Описание 

Этот астрапотерий отличался от своих современников из рода Xenastrapotherium большими размерами: от 2,5 до 3,5 тонн с бивнями около одного метра в длину, что делает его одним из крупнейших представителей астрапотериев. По размерам его превосходили только некоторые виды Parastrapotherium. Другие признаки Granastrapotherium: наличие только одного премоляра, отсутствие резцов в обеих челюстях и клыки, преобразованные в горизонтальные бивни, больше похожие не на клыки гиппопотама, а на бивни некоторых древних родственников слонов (таких как палеомастодонты), хотя в бивни у хоботных преобразованы не клыки, а резцы. Судя по расположению на черепе крупных ноздрей можно сделать вывод, что у этого вида был самый развитый хоботок среди всех астрапотериев. Скорее всего, подобно слонам, это животное использовало свои хоботок и бивни, чтобы срывать листья с деревьев и кустарников.

Кладограмма 
Кладограмма, основанная на филогенетическом анализе, опубликованном Vallejo-Pareja и коллегами в 2015 году, показывает систематическое положение Granastrapotherium:

Примечания 

Астрапотерии
†
Млекопитающие миоцена
Ископаемая фауна Южной Америки
Фоссилии, описанные в 1997 году